Ла Круз де Лахас има више значења:

 Ла Круз де Лахас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз де Лахас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику